

Film 
 The Unknown Soldier – film del 1926 diretto da Renaud Hoffman
 The Unknown Soldier – film per la televisione del 1998 diretto da David Drury

Musica 
 The Unknown Soldier – singolo dei The Doors del 1968
 The Unknown Soldier – album di Roy Harper del 1980